Гранд-Странд (; также Лонг-Бей — ) — прибрежная полоса длиной около ста километров, протянувшаяся от Литтл-Ривер в Южной Каролине до залива Винья-Бей.

На 2007-й год общее население Гранд-Странд составляло 216 тыс. человек. В год регион посещает около 14 миллионов человек. В регионе есть около 90 000 гостиничных номеров, 1800 ресторанов, 100 площадок для гольфа, множество аттракционов и увеселительных заведений. Пик туризма приходится на 4 июля, по традиции связанной с тем, что текстильные фабрики закрывались в этот день в связи с национальным праздником, и их работники отдыхали на пляжах.

Название Гранд-Странд предположительно было придумано колумнистом еженедельника The Myrtle Beach Sun Клодом Дуннаганом () в 1949-м году.

Населённые пункты в регионе Гранд-Странд

Округ Хорри (Южная каролина) 
 Миртл-Бич — население 22,759 (2006, город)
 Каролина-Форест — население 5,009 (2000, unincorporated Horry County)-->
 Форестбрук — население 3,391 (2000
 Сокастри — население 14,295 (2000
 Северный Миртл-Бич — население 10,974 (2000, city)
 Черри-Грув-Бич 
 Крисцент-Бич 
 Атлантик-Бич — население 351 (2000, город)
 Брайэрклифф-Эйкрз — население 470 (2000, город)
 Литтл-Ривер — население 7,027 (2000)
 Конвей — население 11,788 (2000, city)
 Surfside Beach, South Carolina — население 4,425 (2000, город)
 Burgess, South Carolina — население 5,000 (2000)
 Garden City, South Carolina — население 9,357 (2000)

Округ Джоржтаун (Южная Каролина) 
 Мюррелс-Инлет — население 5,519 (2000)
 Поулейз-Айленд — население 1,380 (2000, город)
 Дебордье — ()
 Джорджтаун — население 8,950 (2000, city)
 Эндрюз — население 3,068 (2000, город)

Округ Брюнсвик, Северная Каролина 
 Калабаш — население 711 (2000, город)
 Оушен-Айл-Бич — население 426 (2000, город)
 Сансет-Бич — население 1,824 (2000, город)

Примечания

Ссылки 
 Карта Гранд-Странд

География Южной Каролины